Ада́мский () — польская фамилия. Известные носители:

 Адамски (музыкант) (род. 1967) — британский музыкальный продюсер.
 Адамский, Анджей (род. 1939) — польский шахматист, международный мастер (1980).
 Адамский, Веслав (1947—2017) — польский скульптор.
 Адамский, Виктор Борисович (1923—2005) — советский и российский физик-ядерщик.
 Адамски, Джордж (1891—1965) — живший в США польский эмигрант, утверждавший в 1950-х гг., что летал в космос при помощи неопознанного летающего объекта.
 Адамский, Ежи (1937—2002) — польский боксёр, чемпион Европы 1959 года.
 Адамски, Филип (род. 1983) — немецкий спортсмен польского происхождения, Олимпийский чемпион в академической гребле (восьмёрки) 2012 года.